Le elezioni parlamentari in Islanda del 2017 si tennero il 28 ottobre per il rinnovo dell'Althing. In seguito all'esito elettorale, Katrín Jakobsdóttir, espressione di Sinistra - Movimento Verde, è divenuta Primo ministro, nell'ambito di un governo di coalizione con Partito dell'Indipendenza e Partito Progressista.

Le consultazioni ebbero luogo dopo appena un anno dalle precedenti elezioni, dopo la rottura della coalizione che sosteneva il Primo ministro Bjarni Benediktsson. La crisi di governo, apertasi con la fuoriuscita di Futuro Luminoso dalla maggioranza parlamentare, fu determinata da uno scandalo riguardante il padre del Primo ministro in carica che, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe intervenuto per proporre la grazia ad un suo amico, condannato per pedofilia.

Risultati

Sondaggi di opinione

Note

Collegamenti esterni

2017
Islanda